Забудский — фамилия: